Thomas Eriksson est un patronyme porté par plusieurs personnalités :
 Thomas Eriksson (1963), athlète suédois. 
 Thomas Eriksson (1959-), fondeur suédois.
 Thomas Eriksson (1959-), joueur de hockey sur glace suédois.